В одиночному розряді тенісного турніру China Open 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Меган Шонессі здобула титул, у фіналі перемігши Іроду Туляганову 7-6(2), 7-5.

Сіяні гравчині 

 Крістіна Бранді (чвертьфінал)
 Єлена Докич (чвертьфінал)
 Тамарін Танасугарн (півфінал)
 Меган Шонессі (переможниця)

 Анна Смашнова (чвертьфінал)
 Лілія Остерло (1-ше коло)
 Коріна Мораріу (1-ше коло)
 Ріта Куті Кіш (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

China Open (теніс)